Osmin est un prénom masculin porté par :

 Osmin Gardey, né Jean Ozemin Gardey à Maubourguet (Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées) le  et décédé le  dans sa commune de naissance : curé parisien.
 Osmin Labadié, est un homme politique français, né le  à Lézignan-Corbières (Aude, Languedoc-Roussillon) et décédé le  à Narbonne (Aude).

Prénom